Bekenntnisse bezeichnet:

 Confessiones von Augustinus von Hippo
 Die Bekenntnisse (Confessions) von Jean-Jacques Rousseau